Бундеслига 1975—1976 — 13-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Турнир стартовал 9 августа 1975 года, а завершился 12 июня 1976 года. Чемпионом Германии стала «Боруссия» (Мёнхенгладбах). По итогам турнира во Вторую Бундеслигу вылетели три клуба: «Ганновер 96», «Кикерс» и «Юрдинген 05».

Краткий обзор 
Чемпионский титул Бундеслиги защитила «Боруссия» (Мёнхенгладбах), которая стала чемпионом Германии во второй раз подряд.

По итогам прошлого сезона во Вторую Бундеслигу вылетели занявшие 16—18 места «Штутгарт», «Теннис-Боруссия» и «Вупперталь». Вместо них в Бундеслигу вышли «Ганновер 96», «Карлсруэ» и «Юрдинген 05».

Чемпионом Бундеслиги стала «Боруссия» (Мёнхенгладбах), которая опередила занявший второе место «Гамбург» на 4 очка.

Турнирная таблица 

1 «Бавария» стала обладателем кубка европейских чемпионов, и автоматически попала в следующий розыгрыш, а занявший 6-е место «Шальке 04» пробился в Кубок УЕФА.
2 Победитель кубка ФРГ «Гамбург» квалифицировался в Кубок обладателей кубков. «Кайзерслаутерн» квалифицировался в кубок УЕФА, как финалист кубка.

Результаты матчей

Статистика турнира 
 Самая крупная домашняя победа: 
 «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — «Бохум» — 6:0 (13 тур, 8 ноября 1975 года)
 «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — «Бавария» — 6:0 (15 тур, 22 ноября 1975 года)
 Самая крупная гостевая победа: «Юрдинген 05» — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — 0:5 (20 тур, 7 февраля 1976 года)
 Самый результативный матч (11 голов): «Бавария» — Герта — 7:4 (34 тур, 12 июня 1975 года)

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги  
 Бундеслига 1975/76  

Германия
Германия
1975/1976
Спорт в Германии в 1975 году
Спорт в Германии в 1976 году